Брасилија има више значења:

 Брасилија (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Брасилија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасилија (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасилија (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасилија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасилија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасилија (Тикул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику